

Турниры

Личные

Командные

Эло (топ-10)

Новые гроссмейстеры

Трансфер

Умерли 
 Ардианшах, Хасан (5 декабря 1951 — 28 октября 2017)
 Берлинер, Ханс (27 января 1929 — 13 января 2017)
 Бисгайер, Артур (8 октября 1929 — 5 апреля 2017)
 Букич, Энвер (2 декабря 1937 — февраль 2017)
 Бутнорюс, Альгимантас Ионович (20 ноября 1946 — 30 октября 2017)
 Вольперт, Лариса Ильинична (30 марта 1926 — 1 октября 2017)
 Затуловская, Татьяна Яковлевна (8 декабря 1935 — 2 июля 2017)
 Кириллов, Валентин Фёдорович (22 марта 1938 — 11 июня 2017)
 Куппер, Йозеф (10 марта 1932 — 5 июня 2017)
 Купрейчик, Виктор Давыдович (3 июля 1949 — 22 мая 2017)
 Кярнер, Хиллар (27 июля 1935 — 19 февраля 2017)
 Литманович, Мирослава (6 сентября 1928 — 18 августа 2017)
 Ломбарди, Уильям (4 декабря 1937 — 13 октября 2017)
 Маланюк, Владимир Павлович (21 июля 1957 — 2 июля 2017)
 Мачульский, Анатолий Давидович (24 сентября 1956 — 18 февраля 2017)
 Минев, Николай (8 ноября 1931 — 10 марта 2017)
 Сыгульский, Богуслав (10 августа 1957 — 18 декабря 2017)
 Татаи, Стефано (23 марта 1938 — 29 мая 2017)
 Фойшор, Кристина-Адела (7 июня 1967 — 22 января 2017)
 Фукс, Райнхарт (28 сентября 1934 — 15 декабря 2017)
 Шароши, Золтан (23 августа 1906 — 19 июня 2017)
 Швебер, Самуэль (16 июля 1936 — 1 января 2017)
 Яндемиров, Валерий Петрович (11 февраля 1963 — 16 ноября 2017)

Примечания

Ссылки 
 Transfers in 2017 

 
2017
Все хронологические списки